Saturnalia, ook Saturnaliën, de Romeinse feestdag op de zonnewende van 21 december
 Saturnalia (album), een muziekalbum uit 2008 van de Amerikaanse band The Gutter Twins
 Saturnalia (dinosauriër), een geslacht van dinosauriërs uit de Sauropodomorpha